Il toponimo Crucea (Croce in romeno) può riferirsi a diverse località della Romania:
Crucea, comune del distretto di Costanza
Crucea, comune del distretto di Suceava